

Nom commun 
 Le mot yonis est le pluriel de yoni (un symbole de l'hindouisme).

Nom propre 
  Yonis est un nom de personne somali.